Sankt Olai (parochie, Helsingør)
Sankt Olai (parochie, Hjørring)